Дезмонд Чайлд (англ. John Charles Barrett, 28 жовтня 1953) — американський автор пісень та продюсер. У 2008 році його було включено до Зали слави піснярів.  

Автор слів таких хітів як «I Was Made for Lovin' You» гурту Kiss, «I Hate Myself for Loving You» (Joan Jett & the Blackhearts), «You Give Love a Bad Name», «Livin' on a Prayer»  та «Bad Medicine» (Bon Jovi),  «Dude (Looks Like a Lady)», «Angel», «What It Takes» and «Crazy», що співали Aerosmith, «Poison» Еліса Купера;  «The Cup of Life» and «Livin' la Vida Loca» з репертуару Рікі Мартіна.

Кар'єра 
Кар'єра Чайлда почалася, коли він у 1975 році створив поп-рок-гурт «Desmond Child & Rouge», у якому з ним співали Міріам Валле, Марія Відал та Діана Грасселлі, а музику виконували різні наймані музиканти. Гурт став відомим своєї піснею «Last of Ancient Breed», що стала саундтреком до фільму «The Warriors» 1979 року, а також стала хітом їхня «Our Love is Insane». Два альбоми гурту отримали схвальні відгуки, але продавались погано, і у 1980 році гурт перестав існувати.

У 1991 році випустив соло-композицію «Love on a Rooftop», яка потрапила до Top 40 хітів від Billboard.

Він продюсував альбом Міта Лоуфа «Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose», був співавтором шести пісень. 

У 2012 році Чайлд написав пісню «Believe in Me» для Бонні Тайлер, яку вона наступного року представила на Євробачення як представниця Сполученого Королівства.

Дискографія

Desmond Child & Rouge 

 Desmond Child & Rouge (Capitol Records) (1979)
 Runners in the Night (Capitol Records) (1979)

Соло 

 Discipline (Elektra Records) (1991)

Співпраця

Примітки

Посилання 

 
 
 Інтерв'ю з Чайлдом  NAMM Oral History Library  (2017)

Піснярі штату Флорида
Американці угорського походження
Народились 1953
Натуралізовані громадяни Угорщини